krzywica – choroba
 Krzywica – potok, dopływ Wilgi
 Krzywica – szczyt w Beskidzie Wyspowym
 Krzywica – wieś na Ukrainie

Miejscowości 
 w Polsce
 Krzywica – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Siennica
 Krzywica – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Klembów
 Krzywica – przysiółek Huty Komorowskiej, wsi w województwie podkarpackim, w powiecie kolbuszowskim, w gminie Majdan Królewski

 na Białorusi
Krzywica – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie janowskim